Bettws eller Betws kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Betws, Bridgend, Wales, 
 Bettws, Newport, community i Wales, 
 Bettws, Powys, community i Wales,
 Betws, Carmarthenshire, ort, Wales,